Чемпионат Италии по футболу 1903 года — шестой по счёту сезон футбольного первенства в Италии. Турнир прошёл в период с 1 марта по 13 апреля. В чемпионате приняло участие шесть команд. В пятый раз чемпионом стал футбольный клуб «Дженоа».

Клубы-участники

Действующий чемпион 
  Дженоа

Остальные

Лигурия и Ломбардия 
  Андреа Дориа
  Милан

Пьемонт 
  Аудаче
  Торинезе
  Ювентус

Ход турнира

Отборочный региональный тур

Межрегиональный тур

Полуфинал

Финал

Примечания

Ссылки 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Футбол в Европе в 1903 году
1903
1903 год в Италии
Март 1903 года
Апрель 1903 года